

Населені пункти та їхні частини
 Лисаково — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Лисаково — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Лисаково — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лисаково — частина села Клудка в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки